Żukowski (nazwisko) – polskie oraz rosyjskie nazwisko
 Żukowski (ros. Жуковский) – miasto w Rosji, w obwodzie moskiewskim
 Żukowski- kaszubski herb szlachecki
 Kanał Żukowski – kanał wodny na Pomorzu

Znani Żukowscy 
 Anna Maria Żukowska (ur. 1983) − działaczka polityczna, poseł na Sejm IX kadencji
Antoni Żukowski (1912–1992) − aktor teatralny i filmowy
 Artur Żukowski (1972–2004) − żołnierz Grom oraz najemnik (Blackwater)
 Bartosz Żukowski (ur. 1975) − aktor, najbardziej znany z roli Waldka Kiepskiego
 Czesław Żukowski (ur. 1969) − piłkarz i trener
 Dominika Żukowska − piosenkarka (szanty) i lekarka
 Ewa Żukowska (ur. 1946) − aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna
 Feliks Żukowski (1904–1976) − aktor i reżyser teatralny, żołnierz AK
 Jadwiga Żukowska (1926–2008) − reżyserka i scenarzystka filmowa
 Jan Żukowski (ur. 1946) – polityk, poseł na Sejm X kadencji
 Jan Żukowski (ur. 1947) – kajakarz, olimpijczyk
 Jan Żukowski (ur. 1960) – generał, były szef WSI
 Juliusz Żukowski (1881–1943) − szachista, działacz szachowy, inżynier 
 Lucyna Żukowska (1844–1944) − ziemianka, powstaniec, sanitariuszka
 Marek Żukowski (ur. 1952) − fizyk, profesor UG
 Marek Zenon Żukowski (ur. 1959) − profesor nadzwyczajny WSIZiA w Warszawie
 Maria Żukowska (1926–2005) − historyk sztuki
 Marieta Żukowska (ur. 1982) − aktorka filmowa i teatralna  
 Marta Żukowska (ur. 1972) − lekkoatletka (chód sportowy) 
 Michał Żukowski, właśc.: Michał Fereszko (1911–1942) − kompozytor i aranżer 
 Nikołaj Jegorowicz Żukowski (1847–1921) − rosyjski naukowiec, ojciec współczesnej aerodynamiki i hydrodynamiki
 Nikołaj Iwanowicz Żukowski (1833–1895) − rosyjski anarchista i rewolucjonista 
 Oksana Żukowska (ur. 1984) − rosyjska lekkoatletka (skok w dal) 
 Olimpia Górska-Żukowska (ur. 1973) − dziennikarka telewizyjna 
 Paweł Żukowski, Pavel Zhukowski − informatyk, profesor nadzw. Politechniki Lubelskiej, pochodzenia białoruskiego 
 Piotr Żukowski (ur. 1982) − pianista, pedagog
 Piotr Bonifacy Żukowski (1913–1942) − zakonnik, błogosławiony męczennik
 Radosław Żukowski (ur. 1955) − śpiewak operowy (bas)
 Rudolf Żukowski (1814–1886) − rosyjski rysownik humorysta
 Stanisław Żukowski (1873–1944) − malarz, pejzażysta i portrecista
 Stanisław Żukowski (1905–1979) − żołnierz Armii Krajowej, komendant Obwodu Wysokie Mazowieckie AK
 Stanisław Żukowski (1911–1983) − grafik
 Sylwester Konstantinowicz Żukowski, Silvestras Žukauskas (1860–1937) − litewski generał (Imperium Rosyjskiego, później Litwy),naczelny wódz Litwy
 Tadeusz Żukowski (1862–1943) − pułkownik Imperium Rosyjskiego, generał dywizji Wojska Polskiego 
 Tadeusz Żukowski (ur. 1955) − poeta, scenarzysta i reżyser
 Tomasz Żukowski (ur. 1957) − politolog i socjolog, wykładowca, publicysta
 Wasilij Andriejewicz Żukowski (1783–1852) − rosyjski poeta i pisarz, tłumacz dzieł literackich
 Władysław Żukowski (1868–1916) − polityk, przemysłowiec i ekonomista
 Wojciech Sławomir Żukowski (ur. 1964) − działacz państwowy, wojewoda lubelski, nauczyciel
 Zofia Żukowska (1932–2013) − profesor AWF, działaczka sportowa

Zobacz też 
 Żukow